У́тренняя у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Утренняя улица — улица в Курске.
 Утренняя улица — улица в Липецке.
 Утренняя улица — улица в Москве.

Украина 
 Утренняя улица — улица в Полтаве.